

Cinema
Happiness – film muto del 1917 diretto da Reginald Barker
Felicità (Happiness) – film muto del 1924 diretto da King Vidor
Happiness – film messicano del 1956 diretto da Alfonso Corona Blake
Happiness - Felicità – film del 1998 diretto da Todd Solondz
Happiness – film coreano del 2007 diretto da Hur Jin-ho
Happiness (Le Bonheur) – film del 2013 diretto da Fabrice Grange

Musica 
 Happiness – album dei Beloved del 1990
 Happiness – album di Lisa Germano del 1994
 Happiness – singolo di Elliott Smith del 2000
 Happiness – singolo degli Arashi del 2007
 Happiness – album dei Dance Gavin Dance del 2009
 Happiness – album degli Hurts del 2010
 Happiness – singolo delle Red Velvet del 2014
 Happiness – singolo delle Little Mix del 2020
 Happiness – singolo di Alexis Jordan del 2010
 Happiness – singolo degli The 1975 del 2022
 Happiness? – album di Roger Taylor del 1994
 Happiness!!! – singolo di Kimula Kaela del 2004

Televisione
Happiness – serie televisiva britannica del 2001
Happiness (Adı Mutluluk) – serie televisiva turca del 2015

Altro 
 Felicità® (Happiness™) – romanzo di Will Ferguson del 2002
 Happiness (ハピネス) – manga del 2015 scritto e disegnato da Shūzō Oshimi